Ньерш () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Иштван Ньерш (1924—2005) — венгерский футболист, нападающий.
 Режё Ньерш (1923—2018) — венгерский экономист, партийный, политический и государственный деятель.
 Ференц Ньерш (род. 1927) — венгерский футболист, нападающий.